Aasnæs ist der Familienname folgender Personen:
 Hakon Aasnæs (1894–1973), norwegischer Sportschütze
 Hans Aasnæs (1902–1965), norwegischer Sportschütze

Siehe auch:
 Asnæs